Eridano bezeichnet

Eridano (Schiff) der Marine des Königreichs Sardinien-Piemont von 1840
Eridano (Fluss), ehemaliger Arm des Podeltas
Sclavo Automobili Eridano